– japoński skoczek narciarski.

Należy do klubu sportowego Snow Brand. Jego debiut w Pucharze Świata miał miejsce 18 stycznia 1997 w Sapporo. Pierwsze punkty zdobył 6 lutego 2005 w Sapporo, gdzie był 27. W zawodach Pucharu Świata skakał jedynie na terenie swojego kraju.

Ojciec Asahi Sakano, również skoczka narciarskiego.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 82.
 sezon 2005/2006: 44.
 sezon 2008/2009: 66.
 sezon 2009/2010: 66.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001 – 65.
 2008 – 68.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 FIS-Ski – biographie – Yukio Sakano. fis-ski.com. [dostęp 2010-08-28] 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Yonezawą
Ludzie urodzeni w Yonezawie
Urodzeni w 1976